The Dubai Tennis Championships 2007 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series Gold z cyklu The Dubai Tennis Championships rozgrywany w dniach 19 lutego–3 marca 2007 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród 1 401 250 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007

de:The Dubai Tennis Championships 2007
en:2007 Dubai Tennis Championships
it:Dubai Tennis Championships 2007
ru:Теннисный чемпионат Дубая 2007